Гребо — многозначное слово.
 Гребо — народ группы Кру.
 Гребо (язык) — Языки кру
 Гребо, Евгений — французский египтолог.
 Гребо (музыка) — субкультура.
 Грибо — посёлок в Германии.
 Грибо - Кот нянюшки Ягг из цикла книг о Плоском мире Терри Пратчетта.